Elyria puede hacer referencia a las siguientes localidades de Estados Unidos:
 Elyria (Nebraska)
 Elyria (Ohio)
 Elyria, Kansas
 Municipio de Elyria (condado de Valley, Nebraska)
 Municipio de Elyria (condado de Lorain, Ohio)